Cometes kan syfta på:

 Cometes (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Cometes (växter) – ett släkte av växter